Бирманија има више значења:

 Бирманија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бирманија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику